Rimakoroga är ett släkte av kräftdjur. Rimakoroga ingår i familjen Lysianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Rimakoroga